Johannes Gremper ist der Name folgender Personen:

* Johannes Gremper (Geistlicher) († nach 1491), deutscher Theologe
 Johannes Gremper (Humanist) († nach 1519), schweizerisch-österreichischer Humanist, Handschriften- und Büchersammler